Il doppio del torneo di tennis Guardian Direct Cup 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Tim Henman e Greg Rusedski che hanno battuto in finale Byron Black e Wayne Ferreira 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 Patrick Galbraith /  Paul Haarhuis (primo turno)
 Evgenij Kafel'nikov /  Daniel Vacek (semifinali)

 Byron Black /  Sandon Stolle (primo turno)
 Piet Norval /  Kevin Ullyett (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Guardian Direct Cup 1999